Paradisi ist der Familienname folgender Personen:
 Giulio Paradisi (* 1934), italienischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Pietro Domenico Paradisi (1707–1791), italienischer Komponist und Lehrer